La Prva savezna liga FNRJ 1954-1955, conosciuta semplicemente come Prva liga 1954-1955, fu la 26ª edizione del campionato jugoslavo di calcio, la nona dopo la fine della seconda guerra mondiale. La vittoria finale fu appannaggio del , al suo quinto titolo. Capocannonieri del torneo furono Predrag Marković (), Kosta Tomašević () e Bernard Vukas (Hajduk Spalato), con 20 reti.

Sebbene fosse stato l'Hajduk a vincere il campionato, a rappresentare la Jugoslavia nella Coppa dei Campioni 1955-1956 andò il  (quinto classificato, ma quell'edizione fu ad inviti da parte dell'Équipe).

Squadre partecipanti

Profili

Provenienza

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Jugoslavia e ammessa alla Coppa Mitropa 1955
  Invitata alla Coppa dei Campioni 1955-1956
      Ammessa alla Coppa Mitropa 1955
      Retrocessa in Druga Liga 1955-1956

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo il quoziente reti delle squadre interessate.

Classifica marcatori

Risultati

Tabellone

Calendario 

Fonte: exyufudbal

Squadra campione

(allenatore: Aleksandar Tomašević)
Davor Grčić (26 pres; 1 rete)
Slavko Luštica (26 pres; 1 rete)
Bernard Vukas (26 pres; 20 reti)
Joško Vidošević (26 pres; 18 reti)
Ljubomir Kokeza (25 pres) 
Sulejman Rebac (23 pres; 9 reti)
Vladimir Schönauer (22 pres; 7 reti)
Frane Matošić (21 pres; 8 reti)
Vladimir Beara (20 pres)
Božo Broketa (20 pres; 1 rete)
Lenko Grčić (20 pres)
Nikola Radović (20 pres; 1 rete)
Ante Vulić (6 pres)
Bogdan Kragić (3 pres; 3 reti)
Davor Benčić (1 pres)
Leo Dadić (1 pres)

Note

Voci correlate 
Druga Liga 1954-1955
Kup Maršala Tita 1954
Kup Maršala Tita 1955

Collegamenti esterni 
  Statistiche 1954-1955 su historical-lineups
  Stagione 1954-1955 su HRnogomet
  Stagione 1954-1955 su sportsport.ba
  Le stagioni 1944-1955 su FSG Zrenjanin
  Le stagioni 1951-1960 su claudionicoletti
  Classifiche e risultati su exYUfudbal
   su RSSSF

Calcio nel 1954
Calcio nel 1955
1955
Campionato jugoslavo di calcio